Super liga Srbije i Crne Gore u fudbalu (2005/2006) była 14. i ostatnią edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Serbii i Czarnogórze. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Partizan Belgrad. Nowym mistrzem Serbii i Czarnogóry został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Srđan Radonjić, który w barwach klubu Partizan Belgrad strzelił 20 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa 

W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano zerwanie dotychczas istniejącej federacji z Serbią (Serbia i Czarnogóra). Ostatecznie parlament kraju proklamował niepodległość 3 czerwca 2006. W związku z tym po sezonie zespoły Zeta Golubovci, Budućnost Podgorica oraz Jedinstvo Bijelo Polje wystąpiły z ligi i były jednymi z założycieli Prvej crnogorskiej ligi.

Zobacz też 
 Super liga Srbije i Crne Gore

Przypisy

Bibliografia 
 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
2005 w Serbii i Czarnogórze
2006 w Serbii i Czarnogórze